Уэст, традиционно по-русски передаётся также Вест () — распространённая британская фамилия. West по-английски означает «запад».

Известные носители



Уэст 
 Уэст, Адам (1928—2017) — американский актёр.
 Уэст, Аллен (1872—1952) — американский теннисист.
  (род. 1961) — американский политик.
 Уэст, Барри (род. 1958) — английский снукерист.
 Уэст, Бенджамин (1738—1820) — англо-американский художник.
 Уэст, Билли (род. 1950) — американский актёр озвучивания.
 Уэст, Гай (род. 1958) — австралийский шахматист.
 Уэст, Гарри Локвуд (1905—1989) — британский актёр.
 Уэст, Гордон (1943—2012) — английский футболист, вратарь.
 Уэст, Делонте (род. 1983) — американский баскетболист.
 Уэст, Джейк (род. 1972) — режиссёр, сценарист, продюсер и актёр из Великобритании.
 Уэст, Джеймс — второй секретарь футбольного клуба «Ньютон Хит»
 Уэст, Джейн (1758—1852) — английская романистка.
 Уэст, Джемима (род. 1987) — британская актриса.
 Уэст, Джереми (род. 1961) — британский гребец-байдарочник.
 Уэст, Джерри (род. 1938) — американский баскетболист и тренер.
 Уэст, Доминик (род. 1969) — английский актёр.
 Уэст, Дэвид (род. 1980) — американский профессиональный баскетболист.
  — американская костюмер (за сшитые ею костюмы для фильма «Перо маркиза де Сада» была номинирована сразу на 3 кинопремии).
 Уэст, Инок (1886—1965) — английский футболист, центрфорвард
 Уэст, Канье (род. 1977) — американский музыкальный продюсер и рэпер.
 Уэст, Корнел (род. 1953) — американский философ.
 Уэст, Кэти (Кэтрин) (ур. Карр; род. 1954) — американская пловчиха.
 Уэст, Лесли (настоящая фамилия Вайнштейн; 1945—2020) — американский рок-музыкант, гитарист, автор песен и певец.
 
 Уэст, Мартин Личфилд (1937—2015) — английский филолог-классик.
 Уэст, Мойра (род. 1972) — американская актриса.
 Уэст, Моррис (1916—1999) — австралийский писатель, драматург, публицист.
 Уэст, Мэй (1893—1980) — американская актриса и сценарист.
 Уэст, Натанаэл (1903—1940) — американский писатель.
 Уэст, Ребекка (1892—1983) — британско-ирландская писательница.
 Уэст, Ред (1936—2017) — американский актёр, каскадёр и автор песен.
 Уэст, Роланд (имя при рождении Роланд ван Зиммер; 1885—1952) — голливудский режиссёр, известный своими инновационными фильмами-нуар 1920-х и начале 1930-х годов.
 Уэст, Саймон (род. 1961) — кинорежиссёр, сценарист, продюсер.
 Уэст, Сара (род. 1972) — первая в истории Королевского флота женщина-командир военного корабля.
 Уэст, Сонни (1938—2017) — друг и телохранитель певца Элвиса Пресли.
 Уэст, Сэмюэл (род. 1966) — британский актёр, сын Тимоти Уэста.
 Уэст, Сэнди (настоящая фамилия Песаве́нто; 1959—2006) — американская рок-певица, автор песен и ударница.
 Уэст, Тарибо (род. 1974) — нигерийский футболист, защитник.
 Уэст, Тимоти (род. 1934) — британский актёр, сын Гарри Локвуда Уэста.
 Уэст, Того (1942—2018) — американский юрист и государственный служащий.
 Уэст, Томас, 3-й барон де ла Варр (1577—1618) — английский военный и государственный деятель.
 Уэст, Фред (1941—1995) — британский серийный убийца.
 Уэст, Холли (род. 1980) — американская порноактриса.
 Уэст, Чандра (род. 1970) — канадская киноактриса.
 Уэст, Шейн (род. 1978) — американский актёр.
 Уэст, Эд (род. 1983) — американский боец смешанного стиля.
 Уэст, Эдуард (1782—1828) — английский экономист.
 Уэст, Эрнест Эдисон (1931—2021) — солдат армии США, герой Корейской войны.

Составные фамилии 
 Сэквилл-Уэст, Вита (1892—1962) — английская писательница, аристократка, садовод, журналист.

Псевдонимы 
 Рэнди Уэст (настоящее имя Эндрю Джей Абрамс; род. 1947) — американский порноактёр и продюсер.
 Сэди Уэст (настоящее имя Роми Заяк; род. 1988) — американская порноактриса.

Персонажи 
 Уолли Уэст — супергерой Флэш комиксов DC Comics.
 Айрис Уэст Аллен — героиня вселенной DC, жена второго Флэша Барри Аллена, тётя третьего Флэша Уолли Уэста и бабушка четвёртого, Барта Аллена.

Топоним 
 Уэст — город в штате Техас, США.
Составные топонимы
  — ряд топонимов.
  — ряд топонимов.

См. также 
 «Kazair West» — казахстанская авиакомпания, базирующаяся в Атырау.
 «Лицо Мэй Уэст, использованное в качестве сюрреалистической комнаты» — одна из «шуточных» работ Сальвадора Дали.
  () — футбольный клуб из Еревана, Армения.
 
 
 Дикий Запад ()
 West — марка сигарет